Złamane śluby (film 1969)
 Złamane śluby (film 1987)
 Złamane śluby (film 1992)